Löw, Lőw, Loew:
 Joachim Löw
 Zsolt Löw